«Вояджер» (от  — мореплаватель, путешественник) — многозначное название:
 Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер»:
 «Вояджер-1»;
 «Вояджер-2».
 Вояджер — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.
 Телесериал «Звёздный путь: Вояджер»:
 «USS Вояджер» — вымышленный космический корабль (звездолёт), путешествие которого описывается в сериале;
 полный список серий;
 компьютерные игры на основе сериала:
 Star Trek: Voyager Elite Force;
 Star Trek: Elite Force II.
 «Вояджер» — первый самолёт, совершивший беспосадочный полет вокруг земного шара без дозаправки.
 «Voyager» — австралийская прогрессив-рок-группа, участник Евровидения-2023.

См. также 
 Chrysler Voyager — минивэн, выпускающийся корпорацией Chrysler.